Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не будет в них участвовать). По результатам переписи населения 2020 года состоялось перераспределение голосов выборщиков между штатами. В январе 2022 года действующий президент Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.

Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом кандидат должен быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет. Кандидаты выдвигаются от своих политических партий по результатам праймериз. Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

Кандидаты

Демократическая партия  

Демократ Джо Байден, являющийся действующим президентом с 2021 года, заявил, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году. Он является самым пожилым президентом, вступившим в должность в возрасте 78 лет. На момент следующей инаугурации ему исполнится 82 года.

В конце 2021 года из-за низкого рейтинга одобрения президента появились слухи, что он не будет добиваться переизбрания. В этом случае вице-президент Камала Харрис и министр транспорта Пит Буттиджич будут считаться вероятными кандидатами на выдвижение в президенты от Демократической партии, поскольку оба баллотировались на пост президента в 2020 году. Существует предположение, что Байден на внутрипартийных выборах может столкнуться с членом прогрессивной фракции Демократической партии.

Республиканская партия  
Дональд Трамп потерпел поражение на выборах 2020 года. Если ему удастся одержать победу на предстоящих выборах, он станет вторым президентом после Гровера Кливленда, который получит двойную нумерацию в списке президентов США. Считается, что Трамп, скорее всего, получит выдвижение на пост президента от Республиканской партии, если он действительно решит баллотироваться. Последним президентом, вновь баллотировавшимся после ухода с поста, был член Прогрессивной партии Теодор Рузвельт, который проиграл на выборах 1912 года.

Заявившие о выдвижении 
По состоянию на январь 2023 года лица, указанные в данном подразделе, заявили о своем намерении баллотироваться в 2024 году.
  Марджори Тейлор Грин — член Палаты представителей от 14-го округа Джорджии (с 2021 года)
  Адам Кинзингер — член Палаты представителей от 16-го округа Иллинойса (с 2011 года)
  Том Коттон — сенатор США от штата Арканзас (с 2015 года), член Палаты представителей от 4-го округа Арканзаса (2013—2015)
  Крис Кристи — 55-й губернатор Нью-Джерси (2010—2018), кандидат в президенты (2016)
  Тед Круз — сенатор США от штата Техас (с 2013 года), кандидат в президенты (2016)
  Майк Пенс — 48-й вице-президент США (2017—2021), 50-й губернатор Индианы (2013—2017), член Палаты представителей от 2-го (2001—2003) и 6-го округов Индианы (2003—2013)
  Майк Помпео — 70-й государственный секретарь США (2018—2021), 6-й директор Центрального разведывательного управления (2017—2018), член Палаты представителей от 4-го округа Канзаса (2011—2017)
  Дональд Трамп — 45-й президент США (2017—2021), кандидат в президенты (2000), победитель праймериз Республиканской партии и кандидат на пост президента (2016, 2020)
  Аса Хатчинсон — 46-й губернатор Арканзаса (с 2015 года), администратор Управления по борьбе с наркотиками (2001—2003), член Палаты представителей от 3-го округа Арканзаса (1997—2001)
  Никки Хейли — 29-й постоянный представитель США при ООН (2017—2018), 116-й губернатор Южной Каролины (2011—2017)
 Ларри Хоган — 62-й губернатор Мэриленда (с 2015 года)
  Элизабет Чейни — член Палаты представителей от избирательного округа Вайоминг (2017—2023)
  Ларри Элдер — радиоведущий, писатель, адвокат, кандидат в губернаторы Калифорнии (2021)

Потенциальные 
По состоянию на октябрь 2022 года следующие должностные и публичные лица были объектами спекуляций по поводу их потенциального выдвижения на выборах в течение предыдущих шести месяцев.
 Рон Десантис — 46-й губернатор Флориды (с 2019 года), член Палаты представителей от 6-го округа Флориды (2013—2018)
 Брайан Кемп — 83–й губернатор Джорджии (с 2019 года), 27-й государственный секретарь Джорджии (2010—2018), сенатор Джорджии (2003—2007)
 Марко Рубио — сенатор США от штата Флорида (с 2011 года), 94-й спикер Палаты представителей Флориды (2006—2008), член Палаты представителей Флориды (2000—2008), член городской комиссии Западного Майами (1998—2000), кандидат в президенты (2016)
 Бен Сасс — сенатор США от штата Небраска (с 2015 года)
  — 43-й мэр Майами (с 2017 года)
 Крис Сунуну — 82-й губернатор Нью-Гэмпшира (с 2017 года), член Исполнительного совета Нью-Гэмпшира (2011—2017)
 Уилл Херд — член Палаты представителей от 23-го округа Техаса (2015—2021)
 Грег Эбботт — 48-й губернатор Техаса (с 2015 года), 50-й генеральный прокурор Техаса (2002—2015), помощник судьи Верховного суда штата Техас (1996—2001)
 Гленн Янгкин — 74-й губернатор Виргинии (с 2022 года)

Отказавшиеся от выдвижения 
Представители партии, указанные в данном подразделе, являются предметом спекуляций по поводу их возможной кандидатуры, однако сами потенциальные кандидаты публично отрицают заинтересованность в выдвижении.
 Такер Карлсон — политический обозреватель
 Дэн Креншо — член Палаты представителей от 2-го округа Техаса (с 2019 года)
 Кристи Ноэм — 33-й губернатор Южной Дакоты (с 2019 года), член Палаты представителей от избирательного округа Южной Дакоты (2011—2019)
 Дэн Патрик — 42-й вице-губернатор Техаса (с 2015 года)
 Пол Райан — 54-й спикер Палаты представителей США (2015—2019), член Палаты представителей от 1-го округа Висконсина (1999—2019), кандидат в вице-президенты (2012)
 Митт Ромни — сенатор США от штата Юта (с 2019 года), 70-й губернатор Массачусетса (2003—2007), кандидат в президенты (2008, 2012)
 Рик Скотт — сенатор США от штата Флорида (с 2019 года), председатель Национального республиканского комитета Сената (с 2021 года), 45-й губернатор Флориды (2011—2019)
 Тим Скотт — сенатор США от штата Южная Каролина (с 2013 года), член Палаты представителей от 1-го округа Южной Каролины (2011—2013), член Палаты представителей Южной Каролины (2009—2011), член совета округа Чарльстон (1995—2009)
 Иванка Трамп — старший советник президента США (2017—2021)
 Скотт Уокер — 45-й губернатор Висконсина (2011—2019), 5-й исполнительный директор округа Милуоки (2002—2010), член Собрания штата Висконсин (1993—2002), кандидат в президенты (2016)
 Джош Хоули — сенатор США от штата Миссури (с 2019 года)
 Джони Эрнст — сенатор США от штата Айова (с 2015 года)

Другие кандидаты

Заявившие о выдвижении 
По состоянию на октябрь 2022 года лица, указанные в данном подразделе, заявили о своем намерении баллотироваться в 2024 году.
 Говард Стерн — теле- и радиоведущий, юморист, кандидат в губернаторы Нью-Йорка (1994)
 Канье Уэст — рэпер, продюсер и дизайнер, независимый кандидат в президенты (2020)
 Эндрю Ян — предприниматель, филантроп и политик, кандидат в президенты (2020)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Дуэйн «Скала» Джонсон — рестлер и киноактёр

Опросы общественного мнения

Демократическая партия 

Общенациональный опрос

Общенациональный опрос

Республиканская партия

Общенациональные опросы 

 Агрегированный источник

Опросы по штатам 

Праймериз Мэна
2-й избирательный округ Мэна

Праймериз Северной Каролины

Праймериз Южной Каролины

Праймериз Техаса

Праймериз Юты

Опросы перед всеобщими выборами 

 Джо Байден vs. Дональд Трамп
 Агрегированный источник

 Джо Байден vs. Дональд Трамп vs. Эндрю Ян

 Джо Байден vs. Рон Десантис

 Джо Байден vs. Никки Хейли

 Джо Байден vs. Тед Круз

 Джо Байден vs. Митт Ромни

 Джо Байден vs. Майк Пенс

 Джо Байден vs. представитель Республиканской партии 

 Камала Харрис vs. Дональд Трамп 

 Камала Харрис vs. Майк Пенс

 Камала Харрис vs. Рон Десантис

 Камала Харрис vs. Майк Помпео

 Камала Харрис vs. Тим Скотт

 Пит Буттиджич vs. Дональд Трамп

 Хиллари Клинтон vs. Дональд Трамп

Примечания 
Комментарии

Примечания

2024
США
2024 год в США
События 5 ноября
Ноябрь 2024 года